incontinenza fecale
incontinenza urinaria
incontinenza urinaria da stress